

Architettura 
 Casaforte La Tour de Valpelline o La Tour – casaforte situata a Valpelline (Italia)

Cinema 
 La Tour – documentario del 1928 diretto da René Clair

Geografia

Francia 
 La Tour, già La Tour-en-Faucigny – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Tour, o La Tour-sur-Tinée – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 La Tour-Blanche – ex comune ora frazione di La Tour-Blanche-Cercles, comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania) 
 La Tour-Blanche-Cercles – comune nel dipartimento della Dordogna (Nuova Aquitania)
 La Tour-d'Aigues – comune nel dipartimento della Valchiusa (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 La Tour-d'Auvergne – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di La Tour-d'Auvergne – ex cantone con capoluogo La Tour-d'Auvergne
 La Tour-de-Salvagny – comune nella metropoli di Lione (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Tour-de-Sçay – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 La Tour-du-Crieu – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 La Tour-du-Meix – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 La Tour-du-Pin – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Arrondissement di La Tour-du-Pin – arrondissement con capoluogo La Tour-du-Pin
 Cantone di La Tour-du-Pin – cantone con capoluogo La Tour-du-Pin
 La Tour-en-Jarez – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Tour-en-Sologne – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 La Tour-Saint-Gelin – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 La Tour-sur-Orb – comune nel dipartimento dell'Hérault (Occitania)

Svizzera 
 La Tour-de-Peilz – città nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)
 La Tour-de-Trême – ex comune ora frazione di Bulle, città nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)

Storia 
 Casato di La Tour d'Auvergne – famiglia nobiliare francese
 La Tour du Pin – famiglia nobiliare francese
 Sallier de la Tour – famiglia nobiliare savoiarda e italiana

Musica 
 La Tour – pseudonimo del tenore francese (haute-contre) del Settecento, Jean-Paul Spesoller (de Latour)

Pagine correlate 
De La Tour – pagina di disambiguazione
Tour (disambigua) – pagina di disambiguazione